Ronkainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (c. 1940), théoricien finno-américain de l'organisation
 (né en 1972), homme politique finlandais
 (né en 1970), réalisateur et scénariste finlandais
Mikko Ronkainen (né en 1978), skieur acrobatique finlandais
 (né en 1964), cinématographe et caméraman finlandais
 (né en 1995), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois